Гоньба:
 Гоньба — действие по значению глаголов гнать, гонять, например почтовых лошадей (почтовая гоньба) и так далее. 
 Гоньба или вытаптывание зерна животными и выдавливание его из колосьев колесами движущихся телег, в охотничьем деле травля, преследование зверя.

Топоним 
 Гоньба — село в составе города Барнаул Алтайского края.
 Гоньба — село в Малмыжском районе Кировской области.